Gred je lahko

 gred (gimnastika) - gimnastično orodje
 gred (strojništvo) - strojniški element za prenos moči v vrtečih strojih oz. njegovi podtipi:
 kardanska gred
 odmična gred
 pogonska gred
 ročična gred

Glej tudi 
 Greda (razločitev)